Lo Scavigna rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Catanzaro.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso
odore: gradevole, intenso, caratteristico
sapore: secco, robusto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Catanzaro  (1994/95)  394,8

Vini DOC della provincia di Catanzaro
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Gaglioppo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nerello Cappuccio